Клиновский сельсовет РСФСР / России может означать:
 Клиновский сельсовет (Мордовия), с 2005 года Клиновское сельское поселение - Ковылкинский район, республика Мордовия, Россия. Административный центр - Клиновка (Мордовия).
 Клиновский сельсовет (Волгоградская область), существовавший до 1954 года; в 1954 году вошёл в состав Ольховский сельсовет. Административный центр - Клиновка (Волгоградская область).
 Клиновский сельсовет (Пензенская область) - существовавший до ВОВ сельсовет Пензенской области. Админцентр - ?
 Клиновский сельский совет (Бахмутский район) - Бахмутский район Донецкой области. Админцентр - село Клиновое (Бахмутский район); состоит из него и сёл Видродження и Медная Руда. Ликвидирован после 2020 года.

См. также 
Кленовский сельсовет